Dresdner Vorstadt steht für:
 einen Stadtteil von Hoyerswerda, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Hoyerswerda
 Vorstädte von Dresden, Sachsen, siehe Dresdner Vorstädte